

Persone
Gerardus Mercator – matematico, astronomo e cartografo fiammingo
Nicolaus Mercator – matematico e inventore
Marius Mercator – scrittore ecclesiastico cattolico
Mercator Cooper – navigatore statunitense

Altro
4798 Mercator – asteroide della fascia principale
Mercator – una delle commedie di Plauto
Mercator – multinazionale slovena di grande distribuzione organizzata
Mercator – nave belga
Mercator – nave tedesca
Mercator 5000 – macchina contabile della Olivetti
Serie di Mercator – la serie di Taylor della funzione logaritmo naturale
Mercator – antica definizione di mercante per profitto